É o plano inicial que definirá as características visuais de um peça de design gráfico. Projeto gráfico é um conjunto de elementos que formam e dão características a um meio de informação.

No jornal impresso, o projeto gráfico define principalmente o formato do papel, a famílias tipográficas usadas e a malha tipográfica.

Um bom projeto gráfico editorial é aquele que conduz os olhos dos leitores sem se tornar o elemento principal daquela página. Sem interferir na qualidade da leitura. As imagens, o tamanho das fontes tipográficas, a posição de títulos, retículas, boxes, fios, enfim, todos os elementos visuais devem ser adequadamente pensados e posicionados com o objetivo de atender a uma necessidade editorial.

Um projeto gráfico é constituído de uma série de plataformas que formam a sua lógica construtiva. Estas estruturas definem o seu aspecto de visual—layout: cores, tipografia, design, etc.—bem como seu aspecto editorial—textos, linguagem, e conteúdo. Geralmente um projeto gráfico é antecedido de uma série de perguntas junto ao cliente, o que se denomina briefing. O objetivo do briefing é enfatizar questões que servirão de ferramentas relevantes na constituição do projeto. Para desenvolvimento de um projeto gráfico, são necessários aproximadamente de sete a dez dias antes da etapa seguinte, que é chamada "Reunião de pauta", evento em que se reúnem os Designers e as equipes de Marketing, Publicidade e Editoração. A finalidade é justamente determinar qual o formato que o projeto gráfico terá e de que forma ele será representado na mídia expressa. Leva-se em torno de dez dias de produção editorial antes da publicação propriamente dita do projeto gráfico. Nesta etapa são realizados uma série de procedimentos que revisam a própria estrutura do projeto. Na próxima etapa é realizada a diagramação, evento que une os aspectos visuais de um projeto com os aspectos gráfico-editoriais. Leva-se em torno de sete dias para tal. Feito a diagramação é enviado ao cliente um layout para ser aprovado. Com a aprovação é feita a revisão ortográfica e enviada à gráfica o material, que retornará com uma prova que antecede a publicação. Até então leva-se aproximadamente 10 dias em média. Validadas as provas editoriais, dá-se início à publicação do material, evento que já antecipadamente é fonte de reunião entre as equipes de publicidade e propaganda.

Design gráfico
Projetos